Такмичење у троскоку за жене на овим Олимпијским играма уведено је први пут у програм Олимпијских игара. Одржано је на Централном олимпијском стадиону у Атланти. 

За такмичење се квалификовала 31 такмичарка из 21 земаље, који су подељене у две групе од 16 и 15 учесница. Квалификације за пласман међу 12 финалиста одржане су 29. августа, док је финале одржано 31. августа.

Украјинска троскокашица Инеса Кравец била је прва олимпијска победница у троскоку за жене олимпијским рекордом 15,33 метра, као и прва атлетичарка која је освојила златну медаљу за Украјину.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 29. августа 1996.

Освајачи медаља

Нови рекорди после завршетка такмичења 

Поред олимпијског рекорда оборен је један континентални рекорд (Азија) и један национални (Чешка).

Квалификације 
Квалификациона норма за финале је била 14,20 м (КВ) коју је прескочило свих 12 такмичарки .

Финале 

Финално такмичење је је одржано 31. августа.

 Ива Пранџева из Бугарске је дисквалификована због допинга

Види још 
 Атлетика на олимпијским играма 1996.

Спољашње везе 
 Званични резултати
 Резултати

Т
Троскок на Летњим олимпијским играма